Benoît Saint-Denis, né le  à Nîmes, est un ancien militaire des forces spéciales françaises et un combattant professionnel d'arts martiaux mixtes (MMA).

Il est classé parmi les cinquante meilleurs mondiaux des poids légers en  et il combat au sein de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), plus importante organisation mondiale de MMA.

Le , au palais omnisports de Paris-Bercy, Saint-Denis devient le premier Français à remporter un combat UFC en France, à l'occasion de l'arrivée de l’organisation dans le pays.

Biographie

Jeunesse et carrière militaire 
Benoît Saint-Denis naît le  à cent mètres des arènes de Nîmes, d'un père militaire pratiquant le judo et d'une mère professeure.
Au gré des mutations de son père, il passe sa petite enfance à Nîmes, son enfance  à Müllheim, Rambouillet puis Münster et son adolescence à Lille. Marqué par la littérature épique, Benoît Saint-Denis a toujours voulu vivre une vie en rapport avec les valeurs véhiculées par celle-ci. 

Il  pratique le judo en Allemagne et en France, de , et obtient la ceinture noire avant de se consacrer à son bac S et à la préparation des tests militaires. Dans sa jeunesse, il pratique aussi le football et le rugby en club.

À , il s'engage dans les forces spéciales au  régiment de parachutistes d'infanterie de marine et suit un an de formation. Puis, pendant quatre ans, il enchaîne les missions et combat des groupes terroristes au Sahel avec la force Sabre. Il est décoré de la médaille de reconnaissance de la nation le 15 septembre 2017 et de la croix du combattant douze jours plus tard. Il est également détaché temporairement auprès des forces spéciales australiennes à l'automne 2017. Il quitte le service actif le 3 mars 2019.

Carrière en arts martiaux mixtes

Débuts amateurs et professionnels (2019-2021) 
Ayant développé le goût pour les sports de combat à l'enfance et détenteur d'une ceinture noire de judo, il débute la boxe au club CYFIT avec  et le jiu-jitsu brésilien (JJB) à Masterless avec Christophe Savoca en 2018 dans la région de Bayonne. Il s'essaie aussi aux arts martiaux mixtes (MMA) et gagne le tournoi amateur Invictus le  à Saint-Sébastien en Espagne. Il se passionne pour ce sport permettant d’exprimer pleinement son potentiel sans l’entrave d’un kimono ou de règles d’arbitrage trop contraignantes. Il poursuit ses entraînements de jiu-jitsu brésilien avec Christophe Savoca et gagne le championnat de France 2019 dans la catégorie ceinture bleue.

Christophe Savoca l’encourage à poursuivre dans le MMA et à participer à un test organisé par Daniel Woirin, entraîneur français réputé pour avoir gagné trois ceintures à l'Ultimate Fighting Championship (UFC) et deux au Strikeforce avec notamment Anderson Silva, Dan Henderson et Lyoto Machida. À cette occasion, Saint-Denis se fait remarquer parmi soixante combattants et Daniel Woirin l’invite à rejoindre son équipe. Terminant son contrat avec l'armée, Saint-Denis décide de se lancer dans une carrière de combattant professionnel de MMA et se donne deux ans pour intégrer l’UFC, première organisation mondiale. Deux ans, c’est le temps dont il dispose avec ses économies pour se consacrer pleinement au MMA et espérer percer. Il s’entoure du manager français Giom Peltier et mène six combats victorieux en onze mois contre des adversaires mieux classés que lui. Puis, le rythme des combats ralentit du fait de la pandémie de Covid-19.



Premiers combats (depuis 2021) 
Avec Daniel Woirin, il affûte ses armes et enchaîne les victoires avant limite de temps dans les catégories des mi-moyens () et super-légers () à la , une organisation du top 10 mondial. Repéré par l'UFC, il y entre sur court préavis et dans une catégorie supérieure à celle qu’il espérait (mi-moyens). 

Il effectue son premier combat à l' du  face au Brésilien, , aux Émirats arabes unis. Après trois rounds, il s'incline par décision unanime en continuant le combat malgré un nez cassé. L'arbitre, Vyacheslav Kiselev, est suspendu par l'UFC pour n’avoir pas arrêté le combat alors que Benoît Saint-Denis était fortement malmené.

En , il est révélé que dos Santos a échoué à un test mené par l’Agence américaine antidopage en . Cette information ne change par contre pas le résultat du combat de Saint-Denis
malgré les réclamations de l'équipe du combattant. 

Le , à Las Vegas, pour son deuxième combat dans l'organisation américaine, il descend dans la catégorie des poids légers et affronte l'Allemand . Benoît Saint-Denis l'emporte par soumission au deuxième round.

Saint-Denis devait ensuite affronter l'Américain Chistos Giagos le , lors du premier événement de l'UFC organisé en France.
Cependant, ce dernier déclare forfait début août, à la suite d'un accident domestique.
et Saint-Denis affronte finalement Gabriel Miranda, combattant brésilien de  débutant dans la fédération.
Saint-Denis s'impose face au Brésilien par KO technique en début de second round et décroche le bonus de performance de la soirée.

Saint-Denis devait affronter l’Américain , le  lors de l'
mais déclare forfait à la suite d'une blessure à la cheville à l’entraînement.

Style et préparation

Style de combat 
Saint-Denis se distingue par une approche très guerrière des combats de MMA, dans la continuité de ses missions militaires. Il exerce une pression constante sur son adversaire jusqu’à le soumettre. Dans l’octogone, cela se matérialise par dix victoires sur douze combats par des soumissions et deux victoires par KO. Le Brave CF lui décerne le prix de la plus belle soumission de l’année 2020 à la suite d'une rarissime clé de genou. Il signe également la plus belle performance de la soirée UFC à Paris le 3 septembre 2022.

Préparation sportive 
Avant chaque combat, Benoît Saint-Denis s'impose un protocole lui permettant de passer d'un peu plus de , son poids de forme, à  pour la pesée.

Il est entraîné par Daniel Woirin pour le MMA, la boxe et la boxe thaïlandaise, par Christophe Savoca pour le sol et le JJB et par Maxime François, de l'équipe de France de lutte. Son préparateur physique est Fabien Bérenguel qui sert à l'aviron Bayonnais et Maxime Petit pour la préparation mentale. Il s'entraîne avec ses partenaires de la Team Elite Daniel Woirin, de la Bulgarian Top Team mais également avec Thomas Loubersane, numéro 1 mondial de JJB en 2019. Sa carrière sportive est gérée par son manager Giom Peltier. Benoît Saint-Denis s'entraîne surtout au Fitness Park de Vitry-sur-Seine et au Racing 92 pour les machines spécifiques telles que le caisson hypoxie.

Vie privée 
Benoît Saint-Denis est catholique. Le , il se marie avec Laura à Montpellier. Il fête sobrement l'évènement, ce dernier se déroulant une semaine avant son combat lors de l'arrivée de l'UFC en France.

Il arbore des tatouages qui comportent plusieurs références à son passé et à ce qui l'anime. Sur un bras, une dague rappelant les forces spéciales, sur l'autre un casque de samouraï qui est l'emblème de son premier club de jiu-jitsu brésilien à Bayonne puis sur le cœur, une croix de templiers, choisie pour marquer l'analogie entre les soldats protecteurs d'antan et ceux d'aujourd'hui. Enfin, il arbore Jeanne d'Arc, figure de l'engagement, dans le dos. 

Saint-Denis entre dans l’octogone sur l’air des commandos, en hommage aux forces spéciales, suivi de Seine Saint-Denis Style du groupe de hip-hop NTM. Ce générique a été mixé par Alec Woirin, le fils de son entraîneur.

Palmarès

Distinctions 
  
 Meilleure soumission de 2020
 Ultimate Fighting Championship 
 Premier Français à combattre et à remporter un combat UFC en France;
 Performance de la soirée : le  face à Gabriel Miranda.

Palmarès en arts martiaux mixtes 
Saint-Denis totalise dix victoires, toutes acquises par finition avant limite de temps (deux par KO et huit par étranglement ou clé) et il n'a jamais été soumis dans sa carrière. Il ne s'est incliné qu'une seule fois, par décision unanime, lors de son premier combat à l'UFC.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en décembre 1995
Naissance à Nîmes
Pratiquant français d'arts martiaux mixtes
Combattant de l'UFC
Militaire français du XXIe siècle